Huit navires de la Marine française ont porté le nom de Duquesne, en l'honneur du lieutenant général des armées navales Abraham Duquesne :
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1787 ;
 le , un navire russe de 73 canons utilisé comme navire-école à Toulon à partir de 1811 ;
 le , un navire de ligne de 80 canons de classe Bucentaure lancé en 1813 ;
 le , un navire de ligne à vapeur de 90 canons de classe Touville lancé en 1853 ;
 le , un croiseur de  lancé en 1876 ;
 le Duquesne, un cuirassé de classe Lyon dont la construction aurait dû commencer en 1914 ;
 le , un croiseur lourd de  lancé en 1925 ;
 le , une frégate de  lancée en 1970 et mise en réserve en 2007.

Voir aussi

Liens externes 
 

Nom de bateau de la Marine française